Barabás Árpád (1966) zeneszerző
 Barabás Árpád (1978) erdélyi magyar színész